Ґердан — шийна бісерна прикраса у вигляді вузької стрічки, виготовленої з різнокольорових намистин, нанизаних на нитяну, чи волосяну основу, що утворюють строкатий геометричний, а часом рослинний орнамент.

Прізвище 
 Гердан (Заклинська) Олена (1916—1999) — поетеса, художник, хореограф.